Moscova  (Moscow) se poate referi la una dintre următoarele locații:

Moscova (Москва) – capitala  Rusiei

Moscow, Idaho - un oraș în Idaho,  în Statele Unite
Moscow, Kansas - un oraș în Kansas,  în Statele Unite
Moscow, Maine - un oraș în Maine,  în Statele Unite
Moscow, Ohio - un oraș în Ohio,  în Statele Unite
Moscow, Pennsylvania - un oraș în Pennsylvania,  în Statele Unite
Moscow, Tennessee - un oraș în Tennessee,  în Statele Unite
Moscow, Wisconsin - un oraș în Wisconsin,  în Statele Unite
Moscow Mills, Missouri - un oraș în Missouri,  în Statele Unite
Moscow Township, Michigan - un oraș în Michigan,  în Statele Unite
Moscow Township, Minnesota - un oraș în Minnesota,  în Statele Unite

Numele rusesc  Moscova se poate referi de asemenea la râul Moscova, afluent al râului Oka din regiunea Moscova, precum și la Cnezatul Moscovei, numele sub care este cunoscut statul rus între secolele al XIV-lea și al XVII-lea.